Еле́на Щербако́ва:
 Щербакова, Елена Александровна (род. 1952) — советская и российская танцовщица (артистка балета), хореограф, педагог, художественный руководитель-директор ГААНТ имени Игоря Моисеева (с 1994 года). Народная артистка России (2007).
 Щербакова, Елена Юрьевна (род. 1970) — российский государственный деятель, глава Балашовского района Саратовской области.